Der Space Launch Complex 26 (SLC-26) ist ein stillgelegter Startkomplex der Cape Canaveral Air Force Station (heute CCSFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA und besteht aus den beiden Startrampen LC-26A und LC-26B.

Ende der 1950er bis Anfang der 1960er Jahre wurden die beiden Startrampen für Test- und Entwicklungsflüge der Redstone- und Jupiter-Mittelstreckenraketen genutzt.

Am 1. Februar 1958 startete von LC-26A der erste US-amerikanische Satellit Explorer 1.

LC-26 wurde am 16. April 1984 als Teil der Cape Canaveral Air Force Station zum National Historic Landmark erklärt und gehört heute zum Air Force Space & Missile Museum. Das Blockhouse kann im Rahmen der "Cape Canaveral: Then & Now Tour" vom Besucherzentrum des Kennedy Space Center aus besichtigt werden.

Startliste

Weblinks 
 
 Air Force Space and Missile Museum Virtual Tour (englisch)

Einzelnachweise 

Launch Complex 26
NASA
National Historic Landmark (Florida)
Bauwerk im Brevard County
Verkehrsbauwerk in Florida
Raketenstartplatz (Raumfahrt)